Шкигино — топоним:
 Шкигино — деревня в Себежском районе Псковской области, городское поселение Сосновый Бор
 Шкигино — деревня в Себежском районе Псковской области, городское поселение Себеж